Serge-Paul Loga (Yaoundé, 14 de agosto de 1969) é um ex-futebolista profissional camaronês, meia, disputou a Copa do Mundo de 1994.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas dos Camarões
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994